Корориа — кенийская фамилия. Известные носители:

 Корориа, Джеймс — кенийский бегун на средние и длинные дистанции.
 Корориа, Джомо — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Корориа, Кибьего — кенийский бегун на средние и длинные дистанции.
 Корориа, Мозес — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Корориа, Самуэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Корориа, Шем (род. 1972) — кенийский бегун на длинные дистанции.